Blancmesnil ou Blanc-Mesnil, ancienne commune de Seine-Maritime.
 Le Blanc-Mesnil, commune de Seine-Saint-Denis.
 Potier de Blancmesnil, nom d'une famille de l'Ancien Régime.
 Guillaume de Lamoignon de Blancmesnil (1683-1772), magistrat français.
 La fondation le Blancmesnil, a pour objet de soutenir des projets d'éducation et de formation, ainsi que des projets de développement durable, culturel ou scientifique.